Santa Vera Cruz puede referirse a:

 Santa Vera Cruz, cruz en la que fue ejecutado Jesús de Nazareth;
 Cofradía de la Santa Vera Cruz (o Hermandad de la Santa Vera Cruz), nombre de varias organizaciones católicas;
 Santa Vera Cruz, localidad de la Argentina;
 Santa Vera Cruz, cadena montañosa de Bolivia;
 Santa Vera Cruz, eminencia en la cordillera Santa Vera Cruz.